Франсиско Сантьяго Рейес Вильяльба, широко известный как Франсиско Рейес (4 июля 1941 — 31 июля 1976) — парагвайский футболист, игравший на позиции полузащитника и центрального защитника. Рейес играл в нескольких латиноамериканских топ-клубах и за сборную Парагвая.

Биография 
Рейес родился в Асунсьоне, он начал свою карьеру в клубе «Президент Хейз», затем перешёл в асунсьонскую «Олимпию», с которой выиграл чемпионат в 1965 году.

В 1967 году Рейес присоединился к бразильскому клубу «Фламенго» и помог команде выиграть чемпионат штата Гуанабара в 1972 году. Также он стал трёхкратным обладателем Кубка Гуанабара (1970, 1972, 1973) и неофициальным обладателем «Золотого мяча» Бразилии 1970 года. Он завершил карьеру, защищая цвета «Олимпии», выиграв чемпионат Парагвая в своём последнем сезоне с этим клубом в 1975 году.

Рейес сыграл 13 матчей за сборную Парагвая с 1961 по 1966 год.

Умер в Асунсьоне в 1976 году, в возрасте 35 лет. Причиной смерти стала лейкемия.

Титулы и достижения 
  Чемпион Парагвая (2): 1965, 1975
  Чемпион штата Гуанабара (1): 1972
  Лучший игрок чемпионата Бразилии (Кубка Робертана) (1): 1970

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Фламенго»